D-Zelle steht für:

 D-Zelle oder Monozelle, eine bestimmte Batteriegröße
 D-Zellen in Drüsen des Magenausgangs
 δ-Zellen des Pankreas, produzieren Somatostatin